Parti islamique peut désigner :
 Irak :
 Parti islamique Dawa ;
 Parti islamique irakien ;
 Iran : Parti islamique républicain ;
 Malaisie : Parti islamique malaisien ;
 Turkestan : Parti islamique du Turkestan.